El término Old School o Vieja escuela hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:

Arte corporal
Old school (tatuaje)

Música
Old school rap

Artes marciales
Koryū budō

Televisión
Old School (serie)